В одиночному розряді тенісного турніру Brighton International 1985, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1985, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Мануелу Малєєву 7–5, 6–3.

Сіяні гравчині 

 Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
 Штеффі Граф (2-ге коло)
 Гелена Сукова (2-ге коло)
 Мануела Малєєва (фінал)

 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Катаріна Ліндквіст (чвертьфінал)
 Відсутня
 Сільвія Ганіка (1-ше коло)
 Еліз Берджін (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Brighton International